(Lord) Voldemort steht für:

 Figuren der Harry-Potter-Romane #Lord Voldemort, Figur aus der Harry-Potter-Buch- und Filmreihe
 Voldemort: Origins of the Heir, inoffizieller italienischer Prequel-Film zur Harry-Potter-Reihe